Serie B i fotboll 1971/1972 innebar att Ternana, Lazio och Palermo gick till Serie A

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1971 i Italien
1972 i Italien
Fotbollssäsongen 1971/1972
1971/1972